La course des rois est une variante du jeu d'échecs inventée en 1961 par V. R. Parton.

Position de départ 
Le joueur gagnant est celui qui atteint en premier la huitième rangée avec son roi. Dans cette variante celui-ci ne peut en aucun cas être mis en échecs.

Notes et références 

Variante du jeu d'échecs